Anton Dolinar je osebno ime več znanih Slovencev:

 Anton Dolinar (1847 - 1930) - slovenski duhovnik, nabožni pesnik, pisec cerkvenoglasbenih člankov, skladatelj in prevajalec
 Anton Dolinar (1894 - 1953) - slovenski duhovnik, muzikolog in skladatelj